'Civilización india''' puede hacer referencia a: 
 La civilización de cualquiera de las Indias.
Las civilizaciones históricas del subcontinente indio y su extensión cultural y religiosa en los países de su entorno (Sureste Asiático, Indonesia) desde la Edad Antigua.

 La de la antigua colonia británica de la India o Raj''.
 La de los países independizados a partir de ella (India, Pakistán, Ceilán, Bangla Desh, Birmania y Sikkim -Nepal y Bután se habían mantenido independientes durante la colonización británica-).
 La de las naciones indias, nativos americanos o indígenas de América (muy frecuentemente las fuentes estadounidenses se refieren de forma exclusiva con esas expresiones a los pueblos nativos de los Chile).